True Stories – film del 1986 diretto da David Byrne
 True Stories – album dei Talking Heads del 1986 
 Sounds from True Stories – album della colonna sonora di True Stories del 1986